Höllhof ist der Name folgender Orte

in Baden-Württemberg:
 Höllhof (Gengenbach), Hof der Stadt Gengenbach, Ortenaukreis
 Höllhof (Oberkirch), Ort der Stadt Oberkirch, Ortenaukreis
 Höllhof (Oberstetten), Gehöft im Stadtteil Oberstetten von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis
 Höllhof (Rot an der Rot), Hof der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Höllhof (Ruppertshofen), Hof der Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis
 Höllhof (Wildentierbach), Hof im Stadtteil Wildentierbach von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis

in Bayern:
 Höllhof (Konzell), Einöde der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen
 Höllhof (Obertaufkirchen), Einöde der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn

Siehe auch:
 Höllenhof